Plaats in Indonesië
 Sanan (Girimarto), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Sanan (Pace), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Sanan (Pakel), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java